Stahlman ist der Familienname von:
 James Geddes Stahlman (1893–1976), US-amerikanischer Zeitungsverleger und Philanthrop

Sonstiges:
 Mount Stahlman, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
Siehe auch:
 Stahlmann
 Stalman
 Stalmann